Славнянська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.
 
 Славнянська сільська рада — Вінницька область, Липовецький район
 Славнянська сільська рада — Тернопільська область, Зборівський район